Hans Watzek ist der Name folgender Personen:

* Hans Watzek (Fotograf) (1848–1903), österreichischer Fotograf und Grafiker
 Hans Watzek (Politiker) (* 1932), deutscher Politiker (DBD)